Абдулай Диане-Фей (роден на 26 февруари 1978 г.), известен като Абдулай Фей, е бивш сенегалски футболист, който игра като защитник.

Фей започва кариерата си, играейки за АСЕК Ндиамбур и Жана д'Аркв в родния си Сенегал, преди да се премести във френския Ланс през 2002 г. След като прекара време под наем в Истр, той привлече вниманието на Сам Алърдайс,Фей подписа с Болтън Уондърърс през юли 2005 г. След два сезона в Болтън той последва Алърдайс в Нюкасъл Юнайтед, където прекара един сезон преди да се присъедини към Стоук Сити през август 2008 г. за £2,25 милиона. Фей стана популярен играч на стадион „Британия“ през 2008–2009 г., тъй като спечели играч на годината и бе обявен за капитан от Тони Пулис за сезон 2009–2010. През 2010-2011 г. се присъедини в Уест Хем Юнайтед. Фей помогна на Чуковете да се издигнат във Висшата лига през 2011–12, преди да се присъедини към Хъл Сити, където отново участва в печеливш сезон през 2012–13, преди да бъде освободен в края на сезон 2013–14.

Международна кариера 
източник

Източници 
 Abdoulaye Faye at National-Football-Teams.com

Сенегалски футболисти